Höckendorf ist ein Ortsname in Sachsen:

 Höckendorf (Glauchau), Stadtteil der Stadt Glauchau, Landkreis Zwickau
 Höckendorf (Großweitzschen), Ortsteil der Gemeinde Großweitzschen, Landkreis Mittelsachsen
 Höckendorf (Klingenberg), Ortsteil der Gemeinde Klingenberg, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Höckendorf (Kriebstein), Ortsteil der Gemeinde Kriebstein, Landkreis Mittelsachsen
 Höckendorf (Laußnitz), Ortsteil der Gemeinde Laußnitz, Landkreis Bautzen

Siehe auch:
 Heckendorf
 Hökendorf, pommersche Gemeinde bei Stettin, heute polnischer Name Klęskowo